Lovén se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sven Ludvig Lovén
 Fredrik August Lovén